Yb – symbol chemiczny iterbu
 Yb – wieś w Republice Komi
 Yb – jottabit, jednostka wielkości w informatyce
 Yb - Ypatingasis būrys – litewska kolaboracyjna formacja policyjna